Cirillo VII Siage – patriarca di Antiochia dei Melchiti
 Cirillo VII di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli